

Persone 
 Emilio Bianchi (1849-1911) – politico italiano, parlamentare
 Emilio Bianchi (1875-1941) – astronomo e matematico italiano 
 Emilio Bianchi (1882-1917) – militare italiano medaglia d'oro al valore
 Emilio Bianchi – palombaro della Marina Italiana

Altro 
 Emilio Bianchi – squadra di calcio fusasi con l'